Prefectura de Chari-Baguirmi, antiga prefectura del Txad, amb capital a Ndjamena
 Regió de Chari-Baguirmi, regió actual del Txad, amb capital a Massenya